Rue Sainte-Catherine (Bordeaux)
Rue Sainte-Catherine (Lione)
Rue Sainte-Catherine (Montréal)